Группа 5 может относиться к:
 Группа 5 — творческий союз швейцарских франкоязычных кинематографистов
 Группа 5 — тип гоночного автомобиля в классификации ФИА.

См. также 
 Группа пяти Культурной революции в Китае.